Collenette ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Collenette (1888–1959), britischer Entomologe und Ornithologe
 David Collenette (* 1946), kanadischer Politiker
 Iris Sheila Collenette (1927–2017), britische Botanikerin